Armagh kan avse:

 Armaghobservatoriet – ett observatorium i Armagh i Nordirland
 Book of Armagh – ett irländskt-latinskt manuskript

Geografi

Kanada 

 Armagh (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches,

Storbritannien 

 Armagh (grevskap) – ett tidigare grevskap på Nordirland
 Armagh (distrikt), grevskap, Nordirland, 
 Armagh, grevskapshuvudort, Nordirland, Armagh District,

USA 

 Armagh, Pennsylvania – en ort i Pennsylvania, Indiana County,